

Architettura 
 Villa Mennella –  edificio storico a Torre del Greco, città metropolitana di Napoli

Geografia 
 Mennella – frazione del comune di Filignano, provincia di Isernia

Persone 
 Carlo Mennella – vescovo cattolico italiano
 Giuseppe Federico Mennella – giornalista e accademico italiano